Jordan Kaluanga Bwanga né le 30 avril 1995 à Liège, en Belgique est un joueur professionnel belge de basket-ball. Il évolue au poste d’ailier.

Carrière en club

Voo Wolves Verviers Pepinster 
Kaluanga rejoint Voo Wolves Verviers Pepinster en 2014. Il fait ses débuts pour Pepinster le 4 mai 2016 contre Circus Brussels Basketball et inscrit 10 points.

VOO Liège basket 

Fin du mois de mai 2016, il signe un contrat avec le club Belge VOO liège basket.

Références 

Naissance à Liège
Naissance en avril 1995
Joueur belge de basket-ball